Savinjský region (slovinsky Savinjska regija) je jedním ze 12 statistických regionů Slovinska. Byl zřízen v květnu 2005. Nachází se v centrální části Slovinska. V regionu je celkem 31 občin. Hlavním a také největším městem regionu je Celje. Rozloha regionu je 2301 km² a v lednu 2014 zde žilo 259 853 lidí. V tabulce je uveden počet obyvatel k 1. 1. 2014.

Odkazy

Reference 

 
Statistické regiony ve Slovinsku